

Фамилия 
Митрако́в — фамилия.

Известные носители:
 Митраков, Виктор Дмитриевич (1921—2013) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Митраков, Иван Лукич (1905—1995) — советский государственный деятель.